Amandel (gesteente), vulkanisch gesteente met amandelvormige holtes
Amandelsteen, kalkhoudende materie achter in de mond